Jurić oder Juric oder Jurič ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonio Juric (* 1997), österreichischer Handballspieler
 Frank Juric (* 1973), australisch-kroatischer Fußballtorwart
 Goran Jurić (* 1963), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Jurić (* 1975), kroatischer Fußballspieler
 Josip Jurić-Grgić (* 1995), kroatischer Handballspieler
 Marija Jurić Zagorka (1873–1957), kroatische Schriftstellerin

 Noka Jurič (* 2001), slowenische Tennisspielerin 
 Olivera Jurić (* 1984), bosnische Gewichtheberin
 Patrik Juric (* 1993), österreichischer Handballspieler
 Petar Jurić (* 1961), serbisch-deutscher Basketballtrainer
 Predrag Juric (* 1961), jugoslawischer Fußballspieler
 Peter Juric (* 1958), österreichischer Skilangläufer
 Tatjana Jurić (* 1982), kroatisches Model
 Tomi Juric (* 1991), australisch-kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Juric (* 1993), österreichischer Handballspieler
 Tomislav Jurić (* 1990), kroatischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Juritsch